Leipojärvi (plaats), dorp binnen gemeente Gällivare
Leipojärvi (meer), meer gelegen nabij het dorp